Ро́діна — прізвище іменникового типу.
 Родіна Вадим Васильович — український футболіст, захисник.
Ро́діна — російське прізвище прикметникового типу. Жіноча форма прізвища Ро́дін.
 Родіна Євгенія Сергіївна — російська тенісистка.
 Родіна Олена (* 1975) — російська та українська лижниця; учасниця зимових Олімпійських ігор-2002.

Див. також 
 Родін
 Родина

Російські прізвища
Жіночі форми прізвищ